Cening (Cikedal)
 Cening (Singorojo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing